Лармо́р-Плаж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на захід від Парижа, 135 км на захід від Ренна, 50 км на захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8778,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 Лармор-Плаж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лармор-Плаж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан